Nicholas Waldron (Auckland, 1982. május 26. –) új-zélandi nemzetközi 
labdarúgó-partbíró/labdarúgó-játékvezető. Polgári foglalkozása könyvelő. Teljes neve Nicholas Nick Waldron.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetésből 2003-ban vizsgázott, 2007-ben lett az A. Liga asszisztense.

Nemzeti kupamérkőzések 
Vezetett Kupa-döntők száma: 1.

ASB Charity Kupa

Nemzetközi játékvezetés 
Az Új-zélandi labdarúgó-szövetség (NZF) Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2007-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen asszisztensként segítette játékvezető társát. A nemzetközi Referee Development Academies, majd további nemzetközi (Anglia, Ausztrália) képzések eredményeként 2010-től játékvezetőként tevékenykedik.

Források 

Új-zélandi labdarúgó-játékvezetők
1982-ben született személyek
Élő személyek